María Carolina Gibert de Lametz (Coulommiers, 18 de julio de 1793-Mónaco, 25 de noviembre de 1879) fue una actriz de teatro francesa y más tarde princesa consorte de Mónaco, y regente de facto de Mónaco, ya que fue la esposa de Florestán I, príncipe de Mónaco, desde que ambos eran actores escénicos.

Biografía 
María Carolina fue la hija del notario Charles Thomas Gibert de Lametz y de su esposa, Marie Françoise Le Gras de Vaubercey, hijastra de Antoine Rouyer de Lametz. Ella fue originalmente actriz de teatro.

Matrimonio y descendencia 

María Carolina Gibert de Lametz y el príncipe Florestán de Mónaco se casaron en Commercy el 27 de noviembre de 1816.

Tuvieron dos hijos: 

 Carlos (1818-1889), más tarde príncipe de Mónaco como Carlos III.
 Florestina (1833-1897), más tarde duquesa consorte de Urach por matrimonio.

Florestán ascendió al trono en Mónaco en 1841, pero su esposo no estaba dispuesto a asumir el papel de príncipe - había sido actor en el Théâtre de l'Ambigu-Comique - y el verdadero poder durante su reinado estaba en las manos de su mujer. Desde hacía algún tiempo, María Carolina fue capaz de aliviar la difícil situación económica derivada de la nueva posición de Mónaco como un protectorado del Reino de Cerdeña, más que de Francia. La pareja también trató de satisfacer la demanda local de mayor democracia y ofreció dos constituciones para la población local, pero éstas fueron rechazados, especialmente por la gente de Menton. No fueron capaces de manejar la difícil situación difícil, y la pareja se mantuvo en el trono hasta la muerte de Florestán, en 1856.

Alentados por los acontecimientos de 1848, las ciudades de Menton y Roquebrune se rebelaron poco después, y se declararon independientes. Se tenía la esperanza de ser anexada por Cerdeña, pero esto no ocurrió, y las ciudades se mantuvieron en un estado de limbo político hasta que finalmente fueron cedidas a Francia en 1861.

Ancestros

Sucesión

Referencias 

Princesas consortes de Mónaco
Regentes de Mónaco
Monegascas del siglo XIX